Označení Iljušin Il-20 neslo více typů letadel z konstrukční kanceláře OKB Iljušin.
 Iljušin Il-20 (1948) – prototyp bitevního letounu z roku 1948, následovníka Il-10.
 Iljušin Il-20 – letoun pro radioelektronický průzkum a boj vyvinutý z turbovrtulového dopravního letounu Iljušin Il-18.
 Iljušin Il-20 – civilní verze proudového bombardovacího letounu Iljušin Il-28 (Il-28P). Užívána jako poštovní letoun a jako cvičný letoun při přechodu civilního letectva na proudové stroje.